A CAF-szuperkupa (angolul: CAF Super Cup) egy a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgó-szperkupadöntő.

1993 óta évente került megrendezésre. A kupadöntőben a CAF-konföderációs kupa és a CAF-bajnokok ligája győztese találkozik.

Eredmények 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Ranglista klubonként

Ranglista országonként

Kapcsolódó szócikkek 
CAF-bajnokok ligája
CAF-konföderációs kupa
Szuperkupa

További információk 
 A CAF hivatalos oldala
 A CAF-szuperkupa eredményei az RSSSF.com-on

CAF
Nemzetközi labdarúgókupák